Ри́версайд () может означать:

 Риверсайд — город в штате Вайоминг, США.
 Риверсайд — город в штате Калифорния, США.
 Риверсайд — округ штата Калифорния, США.
 «Риверсайд» — футбольный стадион в Мидлсбро, Англия.
 Риверсайд — гоночная трасса в США.